Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (primo turno)
 Björn Borg (campione)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)

 Harold Solomon (quarti di finale)
 Sandy Mayer (semifinali)
 Ilie Năstase (semifinali)
 Arthur Ashe (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1978